Алберт Казимир (Морицбург, 11. јул 1738 – Беч, 10. фебруар 1822) је био војвода од Тешина. Био је син Августа III од Пољске и Марије Јозефе од Аустрије.

Породично стабло 

Рођени 1738.
Умрли 1822.
Династија Ветин